La Delta Ethniki 2005-2006 è la 24ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2006-2007
      Retrocesse nei Campionati regionali 2006-2007

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2005
Calcio nel 2006